Kohäsionsregion steht für:
 allgemein, die Zielregionen der europäischen Kohäsionspolitik
 Kohezijske regija, die NUTS-2-Regionen in Slowenien
 Regiony soudržnosti, die NUTS-2-Regionen in Tschechien, heute Oblast genannt